Својковице могу бити:

 Својковице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Својковице (Рокицани), насељено мјесто у округу Рокицани, Плзењски крај, Чешка Република